Сюй Сянця́нь (; 8 ноября 1901 — 21 сентября 1990) — китайский военный деятель, маршал НОАК.

Биография 
Выпускник 1-го набора военной школы Вампу. Член Союза молодых военных Китая, командир роты в уханьском отделении ЦВПШ, командир курсантского взвода в Вампу.

Вступил в Коммунистическую партию Китая в 1927, участник восстания в Гуанчжоу в декабре 1927. В 1930 — 33 годах один из главных военных руководителей обороны Хубэй-Хэнань-Аньхойского советского района. 8 мая 1932 одержал победу над войсками Гоминьдана при Суцзяпу.

С 1945 член ЦК КПК, с 1967 член Политбюро ЦК, маршал КНР (1955). Занимал посты заместителя председателя Госсовета КНР, начальника Генштаба НОАК, министра обороны КНР (1978—1981), заместителя председателя Центрального военного совета КНР, Военного совета при ЦК КПК. Руководитель всеармейской группы по делам «культурной революции».

Примечания

Ссылки 
 徐向前网上纪念馆
 Малявин, перевод трактата «Сань ши лю цзи»

Члены Политбюро ЦК КПК